Lierit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lierit (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Lierit (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar